Cinégio (homem claríssimo) - homem claríssimo do 
 Cinégio (candidato) - nobre romano do 
 Materno Cinégio - prefeito pretoriano do Oriente e cônsul do 
 Cinégio (conde consistoriano) - conde bizantino do 
 Materna Cinégia - nobre romana do